Новоселицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоселицы — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Новоселицы — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Новоселицы — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Новоселицы — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Новоселицы — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Новоселицы — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Украина 
 Новоселицы — прежнее название города Конотоп Сумской области.